Heinrich Eyth ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Eyth (Maler) (1851–1925), deutscher Maler 
 Heinrich Eyth (Manager) (1882–1964), deutscher Manager